Ліптон — це шотландське і американське прізвища, а також торгова марка.

Прізвище

Відомі носії 

 Карвуд Ліптон (1920—2001) — американський військовий діяч, учасник Другої світової війни.
 Річард Ліптон (. 1946) — американо-британський інформатик.
 Томас Ліптон (1848—1931) — шотландський бізнесмен, творець марки чаю Ліптон.

 Пеггі Ліптон (. 1946) — американська актриса.

 інше
 Lipton — торгова марка чаю, що належить американській компанії Unilever.

Примітки